Index Catalogue, astronomski katalog s objektima dubokog svemira
infracrveno zračenje
InterCity, putnički vlak